Trojnásobným obhájcem titulu soutěže mužské dvouhry byl srbský tenista a druhý hráč světa Novak Djoković, který jako jediný v otevřené éře světového tenisu vyhrál v letech 2011–2013 tři ročníky v řadě. Pokud by zvítězil i v tomto ročníku, mohl se s pěti tituly odpoutat od Andre Agassiho a Rogera Federera, kteří spolu s ním drželi v dané éře rekordní čtyři trofeje. Ve čtvrtfinále však nestačil na Švýcara Stania Wawrinku a podlehl mu po velké bitvě v pěti setech 6–2, 4–6, 2–6, 6–3 a 7–9.

Roger Federer vytvořil 57. účastí na grandslamovém turnaji bez přerušení nový rekordní zápis.

První grandslam pro Stana Wawrinku 
První grandslamové vítězství si připsal osmý nasazený švýcarský tenista Stan Wawrinka, když v boji o titul poprvé v kariéře přehrál španělskou světovou jedničku Rafaela Nadala po čtyřsetovém průběhu 6–3, 6–2, 3–6 a 6–3. Stal se tak teprve třetím Švýcarem po Rogeru Federerovi a Martině Hingisové, jemuž se tento výkon podařil a prvním tenistou po 21 letech, který cestou za grandslamovým titulem porazil prvního i druhého hráče světa. Do žebříčku získal 2 000 bodů a připsal si částku 2 650 000 australských dolarů. Wawrinka při rozhovoru na kurtu Roda Lavera poděkoval Nadalovi: „Nejdříve bych chtěl říci, že je mi to líto, Rafo, a doufám, že tvoje záda budou brzy v pořádku. Jsi velký šampion, je ctí s tebou hrát a loni jsi prožil skvělý návrat po zranění.“ A poté dodal: „Za ten rok se toho ale hodně událo a já teď pořád nevím, jestli sním, či bdím. Zítra uvidíme.“ Poražený finalista Nadal, poblahopřál švýcarskému tenistovi k jeho prvnímu grandslamu: „Jsem za tebe moc šťastný, jsme totiž velcí přátelé. Jestli mě měl někdo porazit ve finále grandslamu, tak jsem moc rád, že jsi to rozhodně ty. Zasloužíš si to.“

Wawrinka se také stal prvním mužem od Bruguerova titulu na French Open 1993, kterému se podařilo na jediném Grand Slamu porazit dva nejvýše nasazené hráče.

Nasazení hráčů

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce 
{{Pavouk 16-5
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrté kolo

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= T Berdych
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= O Nedověsov
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=3

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= T Wu
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3=62
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= K de Schepper
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=77

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= J Hájek
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=1
| RD1-score05-4= 
| RD1-score05-5= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= D Džumhur
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6
| RD1-score06-4= 
| RD1-score06-5= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= I Karlović
| RD1-score07-1=68
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=64
| RD1-score07-4= 
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=32
| RD1-team08= I Dodig
| RD1-score08-1=710
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=77
| RD1-score08-4= 
| RD1-score08-5= 
| RD1-seed09=19
| RD1-team09= K Anderson
| RD1-score09-1=2
| RD1-score09-2=64
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=6
| RD1-score09-5=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= J Veselý
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=77
| RD1-score10-3=4
| RD1-score10-4=4
| RD1-score10-5=4
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= D Thiem
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4=77
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12=
| RD1-team12= J Sousa
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=3
| RD1-score12-4=63
| RD1-score12-5= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= C Berlocq
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=65
| RD1-score13-3=711
| RD1-score13-4=2
| RD1-score13-5= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= É Roger-Vasselin
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=77
| RD1-score14-3=69
| RD1-score14-4=6
| RD1-score14-5= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= G García-López
| RD1-score15-1=7
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3= 
| RD1-score15-4= 
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=12
| RD1-team16= T Haas
| RD1-score16-1=5
| RD1-score16-2=2r
| RD1-score16-3= 
| RD1-score16-4= 
| RD1-score16-5= 
| RD2-seed01=7
| RD2-team01= T Berdych
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4= 
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= K de Schepper
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3=3
| RD2-score02-4= 
| RD2-score02-5= 
| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= D Džumhur
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=6
| RD2-score03-4=4
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04=32
| RD2-team04=  I Dodig
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=3
| RD2-score04-4=1r
| RD2-score04-5= 
| RD2-seed05=19
| RD2-team05= K Anderson
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4= 
| RD2-score05-5= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= D Thiem
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=4
| RD2-score06-4= 
| RD2-score06-5= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07=

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Reference

Externí odkazy 

Australian Open 2014